Jean Mach, né le  à Paris, est un scénariste, réalisateur et producteur de cinéma et de télévision français.

Parcours 
Après des études en prépa scientifique, Jean Mach intègre Air France comme élève pilote de ligne.

Puis il change complètement de voie et écrit ses premiers scénarios tout en menant en parallèle son métier de professeur de mathématiques.

Après avoir démissionné de l’éducation nationale, il devient le gérant de la société de production Mad Films.

Membre de la SACD, de l’académie des Césars, de l’ARP, vice-président de l’AFPF, il a été président de la Ligue des Producteurs du Languedoc-Roussillon de 2014 à 2016.

En 2008, il écrit et réalise avec Nicolas Alberny le long-métrage 8th Wonderland, distribué en France, Allemagne, Autriche et Pologne. Le film est primé à douze reprises, incluant des récompenses dans des festivals prestigieux comme FanTasia ou le BIFFF.

Passionné de nouvelles technologies, il privilégie la production de projets à fort caractère innovant. Pour cela, il fonde avec son associé Pierre Lergenmüller le studio Triarii Prod à Montpellier en 2013.

Cela lui permet en 2015 de produire la série Points de repères écrite et réalisée par Pierre Lergenmüller. La série, diffusée sur Arte, est un succès tant critique que public. Elle est actuellement diffusée dans plus de soixante pays comme les États-Unis, le Canada, le Japon, l’Allemagne, la Russie…

En 2018, la saison 3 de Points de repères entre en production.

La même année il se lance dans la réalité virtuelle en produisant pour Arte 360 un épisode spécial de Points de repères : Pompéi, au cœur de l’éruption, propulsant le spectateur dans la ville romaine le jour de sa destruction par le Vésuve.

Il développe la série d’animation Origin Arena qui sera écrite et réalisée par Benjamin Barbelet. Cette série a été sélectionnée et présentée au Cartoon Forum en  .

En 2020, il produit la série Déclics écrite par Pierre Lergenmüller et réalisée par Benjamin Barbelet. Cette série sera diffusée par ARTE en 2021.

Mad Films se diversifie et passe également à la production de séries de fiction avec la mise en développement de la série @Land (prononcer "Atland"), tirée du film 8th Wonderland dont la production a démarré en 2021.

Filmographie

Producteur/cinéma 
 2004 :  de Eric Anderson
 2005 : Par l'odeur alléché de Jean Mach
 2006 : Antonio Vivaldi, un prince à Venise de Jean-Louis Guillermou
 2007 : Trois baisers et 1000 de plus de Pablo Sereno de la Viña
 2010 : 8th Wonderland de Nicolas Alberny et Jean Mach
 2013 : L'engagement 1.0 de Stéphane Guénin
 2015 : Dealer de Jean Luc Herbulot
 2022 : Haute Pression de Nicolas Alberny et Jean Mach (en développement)

Producteur/télévision 
 2016 : Points de repères, saison 1 de Pierre Lergenmüller (13x26 minutes, série documentaire en images hybrides)
 2017/2018 : Points de repères, saison 2 de Pierre Lergenmüller (13x26 minutes, série documentaire en images hybrides)
 2018/2019 : Points de repères, saison 3 de Pierre Lergenmüller (13x26 minutes, série documentaire en images hybrides) (en production)
 2020/2021 : Déclics de Benjamin Barbelet et Pierre Lergenmüller (13x26 minutes, série documentaire en images hybrides) (en production)
 2022 : @Land (10x52 minutes, série de fiction) (en développement)

Producteur/Réalité Virtuelle 
 2018 : Points de repères VR - "Pompei au cœur de l'éruption" de Pierre Lergenmüller

Scénariste 
 2005 : Par l'odeur alléché de Jean Mach
 2006 : Aquarium de Frederic Grousset
 2010 : 8th Wonderland de Nicolas Alberny et Jean Mach

Réalisateur 
 2005 : Par l'odeur alléché de Jean Mach
 2010 : 8th Wonderland de Nicolas Alberny et Jean Mach

Notes et références

Liens externes 
 
 

Producteur français de cinéma
Producteur de télévision
Scénariste français de cinéma
Réalisateur français
Naissance en octobre 1969
Naissance à Paris